Les Ukrainiens ethniques, sont des personnes d'ethnicité ukrainienne 
 Les Ukrainiens démographiques, sont les habitants (citoyens) de l'Ukraine

Voir aussi